El término Ibus puede referirse a:

Intelligent Input Bus, un framework de métodos de entrada de teclado para sistemas operativos Unix-like;
iBus, un sistema para detectar el tiempo de espera entre dos autobuses;